Club de la Unión puede referirse a:

 Club de la Unión de Chile.
 Club de la Unión de Ecuador.
 Club de la Unión del Perú.